Carvallo, Carvayo o Carvalho hace referencia a varios artículos:

Fitónimo
carvallo: nombre común de al menos dos especies de roble:
Quercus robur: carvallo, roble carvallo o roble común.
Quercus pyrenaica: carvallo, rebollo o melojo.

Zoónimo "Carvalhoi"

Arácnidos
Discocyrtus carvalhoi, del orden Opiliones de la familia Gonyleptidae.
Solpuga carvalhoi, del orden Solifugae de la familia Solpugidae.

Peces
Austrolebias carvalhoi, de la familia de los rivulinos en el orden de los ciprinodontiformes.
Hypostomus carvalhoi, de la familia Loricariidae en el orden de los Siluriformes.
Aspidoras carvalhoi, de la familia Callichthyidae en el orden de los Siluriformes.
Harttia carvalhoi, de la familia Loricariidae en el orden de los Siluriformes.

Anfibios
Chiasmocleis carvalhoi, de la familia Microhylidae.
Syncope carvalhoi, de la familia Microhylidae.
Dendrophryniscus carvalhoi, de la familia Bufonidae.
Bokermannohyla carvalhoi, de la familia Hylidae.
Odontophrynus carvalhoi, de la familia Leptodactylidae.
Zachaenus carvalhoi, ránidos de la familia Leptodactylidae.
Cycloramphus carvalhoi, ránidos de la familia Leptodactylidae.

Topónimos
En Portugal:
Carvalho (Penacova)
Carvalho (Celorico de Basto)
Carvalho de Rei

En Brasil:
Padre Carvalho, ciudad del estado de Minas Gerais
Terminal A.E. Carvalho, estación de ómnibus de la ciudad de San Pablo.

Apellido

Forma «Carvallo»

Vicente Torres y Goyeneche (1742-1816), cronista y militar chileno.
Delfín Carvallo (1844-1882), militar chileno, héroe en la Guerra del Pacífico.
Andrés Héctor Carvallo (1862-1934), político paraguayo, presidente de su país.
Luis Carvallo (c. 1910-), futbolista chileno.
Fernando Carvallo (1948-), futbolista y director técnico chileno.
Pilar Carvallo (c. 1950-), genetista chilena.
Carlos Carvallo (1954-), locutor argentino, exagente de inteligencia, implicado en torturas y asesinatos durante la dictadura de Videla.
José Carvallo (1986-), futbolista peruano.
Aníbal Carvallo (1990-), futbolista chileno.
Jorge Gustavo Carvallo Smith, (1956- ) Militar y empresario Chileno. 
Francisco Carvallo Oyaneder, militar chileno y héroe de la Guerra del Pacífico.

Forma «Carvalho»

Sebastião José de Carvalho e Melo, marqués de Pombal (1699-1782), político portugués.
Delfim Carlos de Carvalho (1823-1896), militar brasileño.
António Augusto Carvalho Monteiro (1848-1920), millonario brasileño.
Carvalho Leite (1912-2004), futbolista brasileño.
Otelo Saraiva de Carvalho (1936-), militar portugués.
Beth Carvalho (1946-), cantante brasileña.
Paulo de Carvalho (1947-), cantante portugués.
André Maurício Vieira de Carvalho (1951-2002), botánico brasileño; su abreviatura botánica es A.M.Carvalho.
Mônica Carvalho (1971-), actriz y modelo brasileña.
Ricardo Carvalho (1978), futbolista portugués.
Kléber de Carvalho Corrêa (1980-), futbolista brasileño.
Daniel da Silva Carvalho (1983-), futbolista brasileño.
Alan Carvalho (1989-), futbolista brasileño.

Personaje de ficción
Pepe Carvalho, personaje de las novelas del escritor español Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003).